Гребенівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Гребенівська сільська рада — Львівська область, Сколівський район